Запань:
 Запань — инженерное заградительное сооружение в естественной или искусственной акватории.
 Запань — деревня, Великоустюгский район, Вологодская область
 Запань — посёлок при станции, Тайшетский район, Иркутская область